Ве́нус может означать:

Фамилия 
 Венус, Георгий Давыдович (1898—1939) — русский и советский литератор, офицер, участник Первой Мировой и Гражданской войн.

Корабли 
 «Венус» — галера русского флота типа «Амур».
 «Венус» — фрегат шведского, затем русского, затем неаполитанского флотов.
 «Венус» — фрегат русского флота.

Прочее 
 Венус — израильско-французский космический проект мониторинга земной поверхности с помощью спутников.
 Венус — нефтяное месторождение в Сьерра-Леоне.
 «Венус» — прекративший существование румынский футбольный клуб из Бухареста.

См. также

Примечания